Pietrafesa - antigo nome (até 1886) da comuna de Satriano di Lucania, Basilicata, Itália.
 Pietrafesa - apodo de Giovanni De Gregorio, pintor barroco italiano.